Gabriel Tęczyński (zm. 1497)
 Gabriel Tęczyński (wojewoda lubelski)